Лакав (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Лакав (Ло) — коммуна во Франции, департамент Ло.